Florian Leitgeb (* 26. Juli 1992 in Wien) ist ein österreichischer Sport- und Eventmanager und Unternehmer.. Als Eigentümer und Geschäftsführer von Champ Events GmbH veranstaltet und organisiert er nationale und internationale Tennisturniere und Tennisländerkämpfe

Karriere 
Florian Leitgeb stieg nach der Matura an der Tourismusschule Salzburg Kleßheim und während seines 2019 abgeschlossenen Bachelorstudiums für Sport- und Eventmanagement an der Privatuniversität Schloss Seeburg als Athletenmanager und Assistant Tournament Director in die von Vater Ronald „Ronnie“ Leitgeb gegründete Champ Events GmbH ein. Von 2016 bis 2021 war er maßgeblich an der Organisation und Abwicklung des ATP Challenger Tour und des ATP Tour 250 Turniers im spanischen Marbella beteiligt, wo Florian Leitgeb 2022, nach dem Tod seines Vaters, als alleiniger Turnierdirektor fungierte. Seit 2021 wirkt Florian Leitgeb zusätzlich als Turnierdirektor der im Rahmen der ATP Challenger Tour stattfindenden NÖ Open powered by EVN in Tulln.

Seit 2022 richtet er, nunmehr als Geschäftsführer der Champ Events GmbH, die Danube Upper Austria Open in Mauthausen aus, welche ebenso im Rahmen der ATP Challenger Tour abgehalten werden. Unter Florian Leitgebs Führung richtete die Champ Events GmbH weiters das Österreichs Daviscup-Heimspiel gegen Pakistan im September 2022 in Tulln aus. Ebenso zeichnete er für die Realisierung der ÖTV-Heimbegegnung im Billie Jean King Cup im Schwechater Multiversum im November 2022 gegen Lettland verantwortlich.

Privates 
Florian Leitgeb ist der Sohn aus erster Ehe der österreichischen Innenarchitektin Doris Leitgeb (geb. Brodl; *21.4.1961 in Wien) und des österreichischen Tennistrainers Ronnie Leitgeb (* 13. Mai 1959 in Mödling, Niederösterreich; † 16. Februar 2022 in Kitzbühel, Tirol).

Weblinks 
 Website von „Champ Events“, Florian Leitgebs Unternehmen

 Ronnie Leitgeb unerwartet verstorben, www.laola1.at, 16.02.2022
 Das Herz! So liefen letzte Stunden in Leitgebs Leben, www.heute.at, 16.02.2022, abgerufen am 13. März 2023.

Einzelnachweise 

Sportmanager
Tennis
Unternehmer (Österreich)
Unternehmer (21. Jahrhundert)
Davis Cup
Billie Jean King Cup
Österreicher
Geboren 1992
Mann